Duett zu dritt ist der Titel von
 Duett zu dritt (1976), österreichische Filmkomödie von Gerhard Janda
 Duett zu dritt (1984) (Paroles et musique), französischer Liebesfilm von Élie Chouraqui